Hohenbaden steht für:
 Schloss Hohenbaden in Baden-Baden
 Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden